

Тімірязєвка — селище, Миколаївська область, Вознесенський район
 Тімірязєвка — селище, Сумська область, Білопільський район

Тімірязєвка — село, Сарикольський район, Костанайська область